Die Liste enthält in alphabetischer Reihenfolge die 194 Gemeinden (communes) des französischen Départements Essonne mit ihrem INSEE-Code und ihrer Hauptpostleitzahl (Stand 1. Januar 2019).

Veränderungen 

1. Januar 2019: 
 Fusion Évry und Courcouronnes → Évry-Courcouronnes
 Fusion Estouches und Méréville → Le Mérévillois

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich

Weblinks 

Essonne